Władysław Kołder (syn Jana i Anny z d. Raszka, ur. 17 grudnia 1905 w Zabłociu, na Śląsku Cieszyńskim, Zaolziu, zm. 17 lutego 1976 w Krakowie) – polski dr inżynier ichtiolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1928), adiunkt Zakładu Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, obecnie wchodzącego w skład Instytutu Ochrony Przyrody PAN, autor ponad 80 prac z zakresu hodowli ryb, w tym pierwszego polskiego podręcznika - monografii o hodowli i chowie pstrąga tęczowego w stawach (1948).

Książki 
 "Stawy wiejskie, budowa i użytkowanie" (Współautor) - rok wydania: 1933
 "Niebezpieczeństwo gospodarcze szczura piżmowego" - rok wydania: 1937
 "Nawożenie stawów rybnych superfosfatem" - rok wydania: 1938
 "Walka ze szczurem piżmowym" (Współautor) - rok wydania: 1938
 "Hodowla karpia i pstrąga w stawach" - rok wydania: 1939
 "Piżmak - Niebezpieczeństwo dla gospodarstw rybnych i sposoby zwalczania" (Współautor) - rok wydania: 1943
 "Hodowla pstrągów w stawach" - rok wydania: 1948
 "Zarybianie łososiami i trociami w górnej części systemu rzecznego Wisły w latach 1879-1954" - rok wydania: 1958
 "Provisional results of reserch on the migration of fish in the upper basin of the River Vistula" - rok wydania: 1965
 "Zasady budowy ośrodków zarybieniowych dla ryb łososiowatych" (Współautor) - rok wydania: 1966
 "Synopsis of biological data on Hucho hucho (Linnaeus, 1758)" (Współautor) - rok wydania: 1968
 "Ichtiofauna jeziora Piburg - Die Fischfauna des Piburger Sees" - rok wydania: 1970
 "Ichthyofauna of the River Raba and of its tributaries - Ichtiofauna rzeki Raby i jej dopływów" (Współautor) - rok wydania: 1974

Bibliografia 
 Jakość pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) z technologii stosowanych w Polsce - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2003
 Andrzej Białkiewicz - POLISH ARCHITECTURE DURING THE SECOND WORLD WAR, AS EXEMPLIFIED BY THE FISH HATCHERY CENTRE IN ŁOPUSZNA - Geomatics, Landmanagement and Landscape No. 3 • 2014
 Prof. dr inż. Władysław Sabela - Fragmenty wspomnień - Katowice 2008

Linki zewnętrzne 
 dr Inż. Władysław Kołder w zasobach Biblioteki Narodowej
 dr Inż. Władysław Kołder w katalogu WorldCat

Polscy ichtiolodzy
Urodzeni w 1905
Zmarli w 1976
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego